Mistrzostwa Świata w Snookerze 1939 (ang. 1939 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1939 roku w Thurston’s Hall w Londynie (Anglia).

W finale turnieju Anglik Joe Davis pokonał swojego rodaka Sidneya Smitha 43–30.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Mistrzem Świata w Snookerze 1939 został Joe Davis, który w meczu finałowym pokonał swojego rodaka Sidneya Smitha 43–30.
 Dla Joego Davisa był to trzynasty tytuł Mistrza Świata w Snookerze.
 Najwyższy break turnieju to 113 punktów Anglika Freda Davisa. Był to jednocześnie nowy rekord w wysokości breaka na snookerowych Mistrzostwach Świata.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1939 w sporcie